Vidrio ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Vidrio (* 1972), mexikanischer Fußballspieler
 Néstor Vidrio (* 1989), mexikanischer Fußballspieler